Ulbrich ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ulbrich (* 1981), österreichischer Schauspieler, Musiker, Autor und Kulturmanager
 Bernd Ulbrich (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Bernd Gerhard Ulbrich (* 1954), deutscher Historiker, Sachbuchautor
 Björn Ulbrich (* 1963), deutscher Verleger
 Carla Ulbrich (* 1966), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Christel Ulbrich (1908–1996), deutsche Tanztherapeutin, Tanz- und Musikpädagogin
 Christian Ulbrich (* 1966), deutscher Manager
 Christin Ulbrich (* 1990), deutsche Gewichtheberin
 Claudia Ulbrich (* 1949), deutsche Historikerin
 Eberhard Ulbrich (1879–1952), deutscher Botaniker und Mykologe
 Else Ulbrich (1891–1954), deutsche Politikerin (DNVP, CSVD, später CDU)
 Ernst Ulbrich (Chemiker) (1888–1965), Schweizer Chemiker
 Ernst Ulbrich (1915–1974), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Ulbrich (1885–1950), deutscher Regisseur und Theaterintendant
 Fritz Ulbrich (1916–1969), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Gundula Ulbrich, deutsche Sängerin
 Heinrich Ulbrich (1862–1936), deutscher Unternehmer und Fabrikant
 Heinz Ulbrich (1916–1995), deutscher Kaufmann, Gewerkschafter und Senator (Bayern)
 Hermann Ulbrich (1903–1980), Schweizer Dirigent und Kirchenmusiker
 Hugo Ulbrich (1867–1928), deutscher Künstler, Grafiker und Radierer
 Ina-Maria Ulbrich (* 1973), deutsche Rechtswissenschaftlerin und politische Beamtin
 Jeff Ulbrich (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Joseph Ulbrich (1843–1910), österreichischer Staatsrechtler und Hochschullehrer
 Karl Ulbrich (1905–1987), österreichischer Beamter, Vermessungsingenieur und Heimatforscher
 Katja Ulbrich (* 1988), deutsche Inline-Speedskaterin
 Ludwig Ulbrich (1828–1903), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Lutz Ulbrich (* 1952), deutscher Gitarrist, Sänger, Texter und Komponist, siehe Lüül
 Madieu Ulbrich (* 1993), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Markus Ulbrich (* 1942), Schweizer Musiker
 Maximilian Ulbrich (1743–1814), österreichischer Musiker
 Oskar Eberhard Ulbrich (1879–1952), deutscher Botaniker und Mykologe

 Peter Ulbrich (1933–2017), deutscher Filmemacher
 Rainer G. Ulbrich (* 1944), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Reinhard Ulbrich (* 1950), deutscher Politiker (SPD) 
 Roland Ulbrich (* 1961), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)
 Rolf Ulbrich (1920–2006), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Rudolf Ulbrich (1924–2005), deutscher Violinist und Konzertmeister
 Susanne Ulbrich (* 1975), deutsche Agrarwissenschaftlerin
 Uli Jason Ulbrich (* 1982), deutscher American-Football-Spieler
 Victoria Ulbrich (* 1992), deutsche Sängerin, siehe Queensberry (Band)
 Walter Ulbrich (1910–1991), deutscher Film- und Fernsehproduzent
 Werner Ulbrich (* 1939), deutscher Politiker der CDU
 Wilhelm Ulbrich (1846–1922), deutscher Heimatdichter

Ulbrich ist der Name folgender Unternehmen:
 Ulbrich Motors, südafrikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Ubrich
 Ulbricht